Тюбиз:

 Тюбиз — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Валлонский Брабант, округ Нивель.
 «Роял Юнион Тюбиз-Брен» — бельгийский футбольный клуб из города Тюбиз, выступающий в Лиге Жюпиле.